Георги Дамянов може да се отнася за:
 Георги Дамянов (1886-1923), български политик от БЗНС
 Георги Дамянов (1892-1958), съветски и български офицер и политик от БКП
 Георги Дамянов (р. 1979), български футболист

Вижте също 
 Георги Дамяново - село в Община Георги Дамяново, област Монтана